Ивар Свен Леннарт «» Шёли́н (; , , Швеция — , , Швеция) — шведский борец вольного стиля, серебряный призёр Олимпийских игр по борьбе

Биография 

Начал заниматься борьбой в середине 1930-х годов в клубе Lidköpings AS в родном городе. В 1939 году стал чемпионом страны среди юниоров. 

Представлял Швецию на Олимпийских играх 1948 года, боролся в полулёгком (до 62 килограммов) весе. На Шёлина никто особенно не рассчитывал, но он смог завоевать серебряную медаль Олимпийских игр, уступив лишь по очкам в финале непобедимому тогда турку Газанферу Бильге (тот все пять предшествующих встреч выиграл чисто). Спортивной общественностью такое поражение было воспринято как некий подвиг. 

См. таблицу турнира

Всю жизнь прожил в родном городе. Умер в 1986 году. Был женат с 1960 года, оставил двоих сыновей.

Примечания

Ссылки 
 

Борцы Швеции
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1948 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1948 года
Борцы полулёгкого веса